Бернгард Фридрих Вильгельм Рогге (; ) — немецкий протестантский , проповедник, придворный капеллан и . Почётный гражданин Потсдама.

Биография 
Родился в многодетной семье пастора. В 1850 году окончил Земельную школу Пфорта. Затем изучал философию и филологию в университете Галле. Из-за дуэли в 1851 году вынужден был переехать в Бонн, где изучал богословие, окончил университет в 1854 году. С 1854 по 1856 год служил викарием, затем пастором лютеранского прихода близ 
Аахена, где в 1856 году был рукоположен.

Впоследствии назначен военным капелланом гарнизона Кобленца.

В августе 1862 года будущий кайзер Вильгельм I назначил его проповедником Потсдамского королевского двора и 1-й пехотной дивизии гвардейского корпуса. В этом качестве Рогге принимал участие в боях 1866 года и во Франко-Прусской войне. 

Ушёл в отставку из армии в 1889 году и был назначен гарнизонным проповедником.

Избранные публикации 
Heinrich von Zütphen. Der Reformator Bremens, ein Märtyrer aus den Tagen der Reformation. In: Für die Feste und Freunde des Gustav-Adolf-Vereins. Klein, Barmen 1884
Kaiserbüchlein 1797–1888. Zur Erinnerung an Deutschlands Heldenkaiser Wilhelm I. Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1888 Digitalisat
 Kaiser Wilhelm der Siegreiche. Sein Leben und seine Thaten für das Volk und die Jugend dargestellt. Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1889
Das Buch von den preußischen Königen. Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover 1891
Theodor Körner, ein Sänger und ein Held. Zum hundertjährigen Gedächtnis seines Geburtstages dem deutschen Volke geschildert. Herrosé, Wittenberg, 1891
Sedan-Büchlein. Gedenk- und Festgabe für das deutsche Volk. Zur Erinnerung an die fünfundzwanzigste Wiederkehr des Tages von Sedan 1870 - 2. September – 1895. Eduard Thiele, Dresden 1895
 Fürst Bismarck, der erste Reichskanzler Deutschlands. Ein Lebensbild zu dessen achtzigsten Geburtstag am 1. April. Carl Meyer, Hannover 1895
Bei der Garde. Erlebnisse und Eindrücke aus dem Kriegsjahre 1870/71, Hannover 1895
 Aus sieben Jahrzehnten. Erinnerungen aus meinem Leben. 1. Band von 1831 bis 1862. Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover, Berlin 1897. Band 2 Hannover, Berlin 1899
 Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt. Gustav Adolf, Dresden 1901
 Ein falsches und ein echtes Lutherbild. A. Strauch, Leipzig [1905] (= Festschriften für Gustav-Adolf-Vereine Nr. 43)
Koenigin Luise. Zur hundertjaehrigen Wiederkehr ihres Todestages. Karl Seyffarth, Liegnitz 1910
Friedrich der Große. Zur Erinnerung an die 200jährige Wiederkehr seines Geburtstages. Stiftungsverlag, Potsdam [1912]
 Kaiser Wilhelm II. Zum 25. Regierungsjubiläum. Köln [1913] (= Schaffsteins grüne Bändchen, Bdch. 35)
Das Evangelium in der Verfolgung. Bilder aus den Zeiten der Gegenreformation. Wulfers, Köln 1913
Lutherbüchlein für das deutsche Volk. Geibel, Altenburg 1917
Bildersaal der christlichen Welt. Ein Kunst- und Geschichtswerk für das evangelische Haus. Union Deutsche Verlagsges., Stuttgart, Berlin, Leipzig [1908]

Примечания

Литература 
 

Немецкие писатели
Писатели Германии XIX века
Писатели Германии XX века
Духовные писатели
Проповедники Германии
Христианские проповедники
Почётные граждане Потсдама
Участники Франко-прусской войны
Выпускники Боннского университета